Nahe (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Nahe (Palts), een zijrivier van de Rijn, loopt door Saarland en Rijnland-Palts
Nahe (Thüringen), een rivier in de Duitse deelstaat Thüringen
Nahe (wijnstreek), wijnbouw langs de rivier de Nahe